Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Tom Kempers e Richard Krajicek 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Mark Koevermans /  Diego Pérez (semifinali)

 Tomás Carbonell /  Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Athens Open 1990